Чемпионат Европы по хоккею на траве среди мужчин 2007 — 11-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 19 по 26 августа 2009 года на стадионе «Belle Vue Regional Hockey Centre» в городе Манчестер (Англия).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для отбора участников соревнований по хоккею на траве на летней Олимпиаде 2008 в Пекине. Квалификацию проходили команды, занявшие три первых места.

Победителями чемпионата (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Испании со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Бельгии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 4:3.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C (за 5-е место) 
Команды, занявшие в играх в группах «А» и «В» 3-е и 4-е место, играли на втором этапе за окончательное распределение мест с 5-го по 8-е. Команды, занявшие по результатам этих игр 7-е и 8-е места, отправлялись в 2009 году в более низший дивизион европейского розыгрыша, EuroHockey Nations Trophy. Если команды играли между собой в группах «А» или «В», то дополнительные игры между ними не проводились, а результаты этих игр автоматически учитывались в таблице для группы «С».

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Главная страница официального сайта чемпионата, сохранённая в веб-архиве web.archive.org
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2007
Август 2007 года
Спорт в Великобритании в 2007 году
2007 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Великобритании
Хоккей на траве
Международные спортивные соревнования в Манчестере
Чемпионаты Европы в Великобритании